Леона́рдо Бьяджи́ни () — аргентинский футболист, играл на позиции нападающего. В 18 лет Бьяджини переехал в Испанию, где провел большую часть своей карьеры — там он сменил 6 испанских клубов. За них, в общей сложности, Леонардо Бьяджини отыграл 244 матча и забил 43 гола.

Футбольная карьера 
Бьяджини родился в небольшом аргентинском городе Арройо-Секо, там в 1993 году (в возрасте 16 лет) он начал свою футбольную карьеру в местном клубе «Ньюэллс Олд Бойз». В 1995 году Леонардо Бьяджини был одним из ключевых игроков сборной Аргентины (до 20 лет) на молодежном чемпионате мира в Катаре.

В 18 лет Бьяджини подписал контракт с клубом Ла Лиги «Атлетико Мадрид». За команду он провёл 50 матчей и забил 4 гола.

В 1997 году аргентинец перешел в футбольный клуб «Мерида», однако там провел всего сезон. Затем Бьяджини оказался в «Мальорке», за которую провел 68 матчей в пяти сезонах чемпионата. В 2003 году он выиграл с клубом Кубок Испании.

Следующие четыре года Бьяджини провел в клубах Второго дивизиона Испании по футболу. Карьеру футболиста он завершил в аргентинском «Арсенале».

Достижения

Клуб 
«Атлетико Мадрид»
 Чемпионат Испании по футболу: 1995-96
 Кубок Испании по футболу: 1995-96

«Мальорка»
 Кубок Испании по футболу: 2002-03
 Суперкубок Испании по футболу: 1998

«Арсенал» Саранди
 Южноамериканский кубок: 2007

Сборная 
Сборная Аргентины (до 20 лет)
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд: 1995

Индивидуальные 
 Чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд (победитель гонки бомбардиров): 1995 (4 гола)

Примечания

Ссылки 
 Профиль Леонардо Бьяджини на Transfermarkt
 Персональная статистика Леонардо Бьяджини на Soccerbase
 Персональная статистика Леонардо Бьяджини на BDFutbol

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Мерида»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон
Игроки ФК «Альбасете»
Игроки ФК «Арсенал» Саранди
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»